El término panorama puede referirse, en esta enciclopedia:

 a una imagen panorámica, imagen que cubre todo el paisaje;
 a un panorama móvil, dispositivo teatral que utiliza una larga pintura panorámica enrollada;
 a un panorama urbano, la silueta o la visión total o parcial de las estructuras y edificios más altos;
 a una pintura panorámica, obra de arte que revela una visión amplia y global de un tema en particular, a menudo un paisaje, una batalla militar o un evento histórico.

Televisión
 a Panorama, un programa de Alemania;
 a Panorama, un programa de Chile;
 a Panorama, un programa de Colombia;
 a Panorama, un programa de España;
 a Panorama, un programa de Perú;
 a Panorama, un programa de Polonia;
 a Panorama, un programa del Reino Unido;
 a Panorama Informativo, un noticiero mexicano;
 a Panorama Cultural, un programa de El Salvador;

Prensa
 al Diario Panorama de Venezuela;
 al periódico gibraltareño Panorama;
 a la revista italiana Panorama;
 a la revista ecuatoriana Panorama (de Portoviejo-Manabí);
 a la revista argentina de los años 1970 Panorama;

Geografía
 a Panorama, municipio de São Paulo, Brasil;
 a Panorama, municipio de Thessaloniki, Grecia;
 a Panorama, corregimiento de Manizales, Colombia;
 a la Vía Panorama, carretera nacional colombiana;

Arquitectura
 al edificio Panorama Santa Fe, de México;
 a las Torres Panorama de Las Vegas (Estados Unidos);

Música
 a Panorama, banda de Colombia;
 a Panorama, orquesta de Galicia;
 a Panorama, tercer álbum de estudio de la banda estadounidense The Cars;
 a Panoramic, segundo y último álbum de estudio de la banda de post-grunge 32 Leaves, de Arizona.